Weena ist:

 eine fiktive Figur, siehe Weena (Die Zeitmaschine)
 ein nach dieser Figur benannter Asteroid, siehe (283142) Weena

Vina ist eine Figur aus dem Star-Trek-Film Der Käfig.